Bing (ang. Bing) – brytyjski serial animowany, emitowany w Polsce na kanale MiniMini+ od 19 września 2016 roku.

Fabuła 
Bing jest trzyletnim króliczkiem, który jest bardzo ciekawy świata. Jego przygody do złudzenia przypominają codzienność dzieci w podobnym wieku. Każdy epizod zaczyna się typową dziecięcą czynnością, z którą muszą poradzić sobie bohaterowie: Bing, jego opiekun Flop, przyjaciele Sula i Pando oraz kuzyni Koko i Charlie. Mimo chęci nie zawsze im się udaje, popełniają błędy, na których się uczą. Czasami króliczkowi brakuje doświadczenia, aby przewidzieć skutki swojego zachowania. Gdy tak się dzieje, króliczek musi poradzić sobie ze swoimi uczuciami. Z pomocą Flopa udaje mu się odzyskać pewność siebie.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ (odc 1-78) /platformy canal+ (odc 79-104) – Master Film

Reżyseria: Agata Gawrońska-Bauman

Tłumaczenie : Aleksandra Rojewska (odc 1-78)

Dialogi :
Aleksandra Rojewska (odc 1-78)
Kamila Klimas-Przybysz (odc 79-102)

Dźwięk: 
Krzysztof Podolski (odc 1-30)
Marta Bator (odc 31-45,79-102)
Barbara Jelińska (odc 46-78)

Montaż:
Marta Bator (odc 31-45,79-102)
Barbara Jelińska (odc 46-78)

Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska

Wystąpili:
 Radosław Pazura – Flop
 Leon Pontek – Bing (odc 1-78)
 Jakub Strach – Bing (odc 79-104)
 Karolina Bacia – Pola
 Marta Markowicz - Amma
 Malwina Jachowicz – Sula (odc 1-78)
 Sara Lewandowska - Koko (odc 1-78)
 Antonina Żbikowska - Koko (odc 79-104)
 Antoni Bauman
 Paweł Szymański- Pando (odc 79-104)
W pozostałych rolach 
 Elżbieta Kijowska- Julia (odc 61)
 Joanna Pach-Żbikowska - Charlie (odc 80)
 KInga Tabor -Molly
 Agata Gawrońska-Bauman - Julia
 Jarosław Domin
 Magdalena Krylik
Lektor: 
Paweł Ciołkosz (odc 1-30,79-102)
Ireneusz Machnicki (odc 31-78)

Spis odcinków

Nagrody i nominacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna serialu

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Filmy o królikach i zającach